RTS kan syfta på:

 RTS – en tidigare aktiebörs i Moskva, se Russian Trading System
 RTS – ett public service radio- och TV-bolag i Serbien, se Radio-televizija Srbije
 RTS – ett schweiziskt TV-bolag, se Radio Télévision Suisse
 RTS –  en utomparlamentarisk politisk rörelse för att motarbeta användandet av bilar, se Reclaim the Streets
 RTS –  en datorspelsgenre, se realtidsstrategi
 RTS – Request to send, en signal i RS-232
RTS - Reason to speak, vanligt begrepp inom marknadsföring